Street Racer peut désigner :

 Street Racer, un jeu vidéo de course sorti en 1994 ;
 Street Racer, un film américain réalisé par Teo Konuralp, sorti en 2008 ;

Notes et références